Deermont ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Deermont (Colorado)
 Deermont (Tennessee)